De dag van de Grondwet is een nationale feestdag in meerdere landen.

 Dag van de Grondwet (Denemarken)
 Dag van de Grondwet (Duitsland)
 Dag van de Grondwet (Japan)
 Dag van de Grondwet (Zuid-Korea)
 Dag van de Grondwet (Mexico)
 Dag van de Grondwet van 3 mei (Polen)
 Dag van de Grondwet (Spanje)
 Dag van de Grondwet Sint Maarten (land) (tweede maandag oktober)